A Banff utalhat a következőkre:

Helyek
Az Egyesült Királyságban:
 Banff (Aberdeenshire), korábban burgh jogállású település a skóciai Aberdeenshire-ben (korábban Banffshire)
 Banff (whiskylepárló)
 Banffshire (Banff megye), egykori megye
 Banff vasútállomás (Aberdeenshire) (eredetileg Banff Harbour), Banff egykori vasútállomása (már bezárták)

Kanadában:
Banff (Alberta), város Kanadában, Albertában
Banff Airport
Banff vasútállomás (Alberta)
Banff Nemzeti Park
Banff formáció

Hasonló helyesírású nevek
 Bamff (Skócia, Perthshire)
 BAMF

Jegyzetek